Als Robert-Schuman Preis vergeben mehrere Institutionen einen nach dem französischen Politiker Robert Schuman benannten Preis:

 Robert-Schuman Preis der Gesellschaft der Freunde Robert Schumans der Alfred-Toepfer-Stiftung Hamburg für Verdienste um den Aufbau Europas 1966–2000, anschließend von der Stiftung F.V.S. und der Universität Bonn vergeben, siehe Robert-Schuman-Preis (Alfred-Toepfer-Stiftung)

 Kunstpreis Robert Schuman (Prix d’Art Robert Schuman) wird seit 1991 alle zwei Jahre von den Städten des Verbundes QuattroPole – Luxemburg, Metz, Saarbrücken und Trier – zur Förderung des regionalen zeitgenössischen Kunstschaffens verliehen. Preisträger ist unter anderem Wolfgang Nestler (1995).

 Robert-Schuman-Medaille der EVP-ED-Fraktion des Europäischen Parlaments, Ehrung von Persönlichkeiten, die sich um die europäische Einigung verdient gemacht haben. Preisträger sind unter anderem Arthur Eisenmenger (1999), Tunne Kelam (2006) und Wolfgang Schäuble (2005).

 Straßburger Robert Schuman-Preis der Stiftung FVS, der auch als Medaille verliehen wird. Preisträger ist unter anderem Claus Schöndube (1991).

Weblinks 
 Robert-Schuman-Preise
 Robert-Schuman-Kunstpreis
 Saarbrücken richtet Kunstpreis Robert Schuman aus

Einzelnachweise 

Schumann